Zogaj heißen:
 Zogaj (Kukës), Ort in der Gemeinde Kukës, Albanien
 Zogaj (Shkodra), Ort in der Gemeinde Shkodra, Albanien
 Zogaj-Mine, Chrommine bei Kukës, Albanien

Zogaj ist der Familienname folgender Personen:
 Altin Zogaj (* 1993), kosovo-albanischer Boxsportler
 Anton Zogaj (1902–1946), albanischer römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 Devat, Nurie, Alban, Alfred, Arigona, Albin und Albona Zogaj, eine kosovarische Familie, die 2007 als Abschiebefall in Österreich in Debatte war, siehe Asylfall Familie Zogaj